«Mahu» puede referirse a:

 Mahu, una identidad LGBT autóctona de Hawái.
 Mahu, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Tubuai.